Паскаль Реом (,  21 червня 1973, Квебек) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року в ГЮХЛК.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Сент-Луїс Блюз», «Чикаго Блекгокс», «Атланта Трешерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Фінікс Койотс» та «Відень Кепіталс».

Загалом провів 363 матчі в НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

У 2003 році, граючи за команду «Нью-Джерсі Девілс», став володарем Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Відень Кепіталс»
Хокеїсти АХЛ